Cerro Vigía bezeichnet mehrere Erhebungen in Puerto Rico:

 Cerro Vigía (Aguadilla, Puerto Rico)	
 Cerro Vigía (Rincón, Puerto Rico)